, littéralement « l’enfant-tigre », est un personnage des manga Saint Seiya et Saint Seiya épisode G. Il est d’origine chinoise. Il est également l’un des personnages principaux des manga Saint Seiya: The Lost Canvas et Saint Seiya: Next Dimension. Dohko est le Chevalier d’Or de la Balance.

Du Chevalier d'Or de la Balance au vieux maître des Cinq Pics 

Dans Saint Seiya, il a l’apparence d’un très vieil homme à la peau violette, de très petite taille, qui peut rappeler vaguement Yoda de Star Wars. Il s’est retiré du monde après la dernière Guerre Sainte du Sanctuaire et reste à méditer près d’une cascade dans la région des Cinq Pics. Il est le maitre de Shiryû, qu’il considère comme son propre fils. C’est un personnage très puissant ; il est décrit par le faux pope Saga comme le plus fort des Chevaliers d’Athéna, seul titulaire de l’armure de la Balance du  pendant les deux guerres Saintes. Masami Kurumada réitère la chose dans son manga en cours, au chapitre 1, en parlant de la naissance des deux Chevaliers les plus puissants lorsque lui et son ami Shion passent respectivement de Chevaliers de Bronze au statut de Chevaliers d’Or de la Balance et du Bélier (Goldsaints).

Next Dimension 
Dohko de la Balance, devenu chevalier d'or au début de la guerre sainte du , au début du volume 1 du manga, gardien de la  du zodiaque. Lorsque son disciple arrive du futur, il se bat contre lui pour obtenir la preuve qu'il est bien son élève. À la fin de son combat contre Suikyô, il décide de trahir Athéna pour poursuivre le but secret du spectre du Garuda. Au , Dohko sera le maître de Shiryu du Dragon.

Lost Canvas 
Dans Saint Seiya: The Lost Canvas, c’est en recherchant l’hôte d’Hadès en Italie qu’il découvre le jeune Tenma. Impressionné par la manière dont ce dernier sauve son village d’une inondation, il le convainc de revenir avec lui au Sanctuaire et supervisera la formation qui fera de lui le nouveau Chevalier de Bronze de Pégase. Deux ans plus tard Shion et lui protègent Sasha, la réincarnation d’Athéna, d’une attaque de Chevaliers d'Argent ressuscités par Hadès mais ils assistent ensuite avec effroi au meurtre de Tenma, tué par Alone lui-même possédé par le Dieu des Enfers, lors d’un raid avec d’autres Chevaliers dans leur village natal. Plus tard, il sera blessé par Hadès et restera endormi jusqu’à ce que Deutéros des Gémeaux lui donne du sang de la précédente incarnation d’Athéna. Il récupère l’armure d'Athéna au Sanctuaire, secret normalement réservé au Grand Pope et que Deutéros lui fera oublier. Durant son périple, il rencontre et abat trois puissants spectres venus eux aussi récupérer l'armure, trio composé de Gordon du Minotaure, Queen de l'Alraune et Sylphide du Basilic. Plus tard il affronte Kagaho dans le troisième Temple (celui de la Terre) devenu un des gardiens stellaires mais parvient à déceler la souffrance du Benou liée à la perte de son petit frère, Sui, qui s'est suicidé quelques années auparavant. En découvrant ce reste d'humanité enfouie au plus profond de son âme, ce qui lui rappelle son propre maître qui avait fini par la perdre complètement, le chevalier d'or se résoudra à le sauver coûte que coûte en le ramenant vers la lumière quitte à devoir subir tous ses assauts sans y répondre ou même s'il devait l'accompagner dans la mort en ami. Pour ce faire, il est contraint de partir dans l’espace avec lui en invoquant le Rozan Ko Ryu Ha, et parviendra à lui redonner son humanité. Kagaho le renverra sur Terre avant de mourir.

Il fera face une fois de plus à Hadès, aidé de son ami Shion du Bélier, et ils parviendront à l'atteindre sans toutefois le défaire, après avoir réussi à amener jusqu'à eux et à joindre à la leur la puissance des dix autres armures d'or, afin de reproduire la puissance des rayons du soleil. Ils parviendront tout de même à survivre après l'utilisation de cette terrible technique, mais Shion perdra connaissance.

Manga classique 
À l’issue de la Guerre Sainte, Dohko a reçu la mission de surveiller la tour où le sceau d’Athéna retient prisonnier les 108 étoiles d’Hadès. Athéna lui fait don du Misopethamenos, qui lui permet de limiter ses pulsations cardiaques à  par an, ce qui est normalement le nombre de pulsations en un jour. Les 243 ans écoulés depuis la fin de la Guerre Sainte sont donc passés en 243 jours.

Dohko réapparait sous sa véritable apparence dans le chapitre d’Hadès lorsqu’il se bat contre un Shion du Bélier réincarné en spectre. En effet, lors de l’arrivée des spectres au sanctuaire, Dohko retrouve son corps de jeune homme et peut endosser de nouveau l'armure de la Balance. Il est également celui qui apprend aux Chevaliers de Bronze l'existence du  et la raison du choix et des disparitions d'Athéna.

À la suite de la mort d’Athéna, il se rend aux enfers accompagnés de Kanon et des Chevaliers de Bronze. Il les retrouve ainsi que d’autres Chevaliers d’Or au pied du Mur des Lamentations qu’il essaie de détruire sans succès. À la résurrection des autres Chevaliers d'Or, il se joint à eux pour se sacrifier et ouvrir un passage vers Elysion.

Dans le Tenkai-hen Josō: Overture, son âme est jugée par les Dieux de l’Olympe avec celles des autres Chevaliers d'Or et est enfermée dans une grande colonne à leurs effigies.

Armure 

L’armure de la Balance représente la constellation de la Balance.

Cette armure a la particularité de posséder six paires d'armes différentes, ces armes ne pouvant être utilisées que sur autorisation d'Athéna elle-même et/ou de Dohko. Ces armes sont les suivantes :
 deux nunchakus
 deux tridents
 deux épées
 deux sansetsukons
 deux tonfas
 deux boucliers.

Techniques 
 La Colère du Dragon (Rozan Shô Ryû Ha : Le suprême dragon ascendant de Rozan). Utilise cette technique dans Saint Seiya: Next Dimension, Lost Canvas.
 Rozan Ryû Hi Shô : Dans Saint Seiya: Next Dimension, Saint Seiya: The Lost Canvas.
 Les 100 Dragons Suprêmes de Rozan (Rozan Hyaku Ryû Ha): Dans manga original, Saint Seiya: Next Dimension, episode G.
Les douze armes de la balance : Cette technique permet aux Chevaliers d’Or de faire une attaque très puissante (5 d’entre elles lancées en même temps n’étant cependant pas suffisantes pour détruire le Mur des Lamentations).

Dohko possède des techniques autres que ses attaques.
 Le corps astral : pour aider Aiolia dans l’épisode G. Il crée une projection de son corps jusque dans une autre dimension qui sera même capable de contenir un instant une attaque de Pontos.
 Télékinésie : pour libérer Shunrei de l’emprise de Deathmask. Il se téléporte pour contrer le coup de Deathmask qui venait de projeter Shunrei dans la cascade dans le manga original.

 Temple 
Dohko garde le Temple de la Balance (Tenbinkyû en version originale, son Temple devient une Maison dans la version française).

 Voix 
Dohko était doublé en version originale par Kōji Yada sous son apparence âgée. Lorsqu’il était sous son apparence jeune, c’était Michitaka Kobayashi dans la partie Asgard et Kenyuu Horiuchi dans la partie Hadès.

Dans la version française, Dohko sous son apparence âgée était doublé par Michel Barbey dans les épisodes 4 et 77, Marc François dans le film Les Guerriers d'Abel, Bernard Faure dans la partie Hadès et Henry Djanik pour le reste de la série.
Lorsqu’il était sous son apparence jeune, c’était Marc François dans la partie Asgard, Gaëtan Wiernik dans les épisodes 6 et 13 de la partie Hadès et enfin Thierry Kazazian pour le reste de ses apparitions.

 Notes 
 D’après le manga parallèle à The Lost Canvas — Next Dimension'' —, on sait qu’avant d’être le Chevalier d’Or de la Balance, Dohko fut Chevalier de Bronze. Lui et son compagnon d’armes, Shion du Bélier, furent promus Chevaliers d’Or par le grand Pope à l’occasion de la nouvelle Guerre Sainte qui débuta.

Chevaliers d'Or

pt:Anexo:Lista de Cavaleiros de Atena#Cavaleiros de Ouro